Philippidès (en grec ancien  / Pheidippídes) est un nom d'origine grecque qui peut désigner :
 Philippidès, athénien célèbre pour un exploit à la course qu'il aurait effectué dans le cadre de la bataille de Marathon (490 av. J.-C.) ;
 Philippidès le Comique, poète comique grec ().